Bo Jonsson ist der Name folgender Personen:

* Bo Jonsson (Schriftsteller) (1939–1982), schwedischer Schriftsteller
 Bo Jonsson (Leichtathlet) (* 1947), schwedischer Hochspringer

Siehe auch:
 Bo Jonsson Grip († 1386), schwedischer Reichsrat und Reichsdrost